Арнште́йн:

 Арнштейн, Карл Августович (1840—1919) — российский учёный, профессор гистологии Казанского университета.
 Арнштейн, Марк Абрамович (1879—1942) — русский и польский драматург, режиссёр, журналист.
 Арнштейн, Фанни (1758—1818) — венская меценатка и благотворительница, хозяйка салона.

Аренште́йн: 
 Аренштейн, Алиса Ефимовна (в замужестве Виноградова; 1936—2001) — актриса театра и кино, дочь Е. М. Аренштейна .
 Аренштейн, Ефим Михайлович (псевдоним Галин; 1910—1945) — советский композитор.